Accentuation peut désigner :
 Accentuation védique ;
 Accentuation du grec ancien ;
 Accentuation du lituanien ;
 Accentuation de l'espagnol .